La región de Beni Iznassen es una región del noreste de Marruecos, que limita con la provincia de Berkan, el norte de la provincia de Uchda y el norte de la provincia de Taourirt).